El Níspero kan syfta på:

Honduras 

 El Níspero (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 El Níspero (ort), Departamento de Santa Bárbara,